Kimming ist der Name folgender Orte:

 Kimming (Glückstadt), Stadtteil von Glückstadt, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Kimming (Gemeinde Kirnberg), Ortschaft von Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich